Calamuchita (departement), een departement van de Argentijnse provincie Córdoba
Santa Rosa de Calamuchita, een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
Calamuchita (Tarija), een plaats in het Boliviaanse departement Tarija